Masturbatie
in overdrachtelijke zin: egotripperij